Senkyo (paradijs) - paradijs in de Japanse mythologie
 Senkyo (Titan) - methaanzee op de Saturnus-maan Titan